Кубок Палестини 2016—2017 — 3-й розіграш кубкового футбольного турніру у Палестині за новим форматом. Титул здобув клуб «Шабаб Рафах».<p>
Кубок складається із двох окремих турнірів, Кубка Сектора Гази та Кубка Західного берега. Переможці цих турнірів у двоматчевому протистоянні виборюють Кубок Палестини.

Календар

Кубок Сектора Гази

Перший попередній раунд

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 грудня 2016

|}

Другий попередній раунд

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 грудня 2016

|}

1/16 фіналу

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 квітня 2017

|}

1/8 фіналу

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 квітня 2017

|}

1/4 фіналу

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 квітня 2017

|}

1/2 фіналу

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 травня 2017

|}

Фінал

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 травня 2017

|}

Кубок Західного берега

Перший попередній раунд

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 грудня 2016

|}

Другий попередній раунд

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 січня 2017

|}

1/16 фіналу

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 лютого 2017

|}

1/8 фіналу

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 березня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 березня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 квітня 2017

|}

1/4 фіналу

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 травня 2017

|}

1/2 фіналу

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 червня 2017

|}

Фінал

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 червня 2017

|}

Фінал Кубка Палестини
Фінальні поєдинки вібулися 1 та 4 серпня 2017 року.

|}

Посилання 
 Результати Кубку Сектора Гази  
 Результати Кубку Західного берега  
 Результати Кубку Палестини  

2016-2017
Палестина
2017 в азійському спорті